Памятник-обелиск военкому В. В. Грацинскому – один из ранних советских памятников. Расположен в городе Ржеве, в парке имени Грацинского.

Является надгробным памятником на могиле первого ржевского военкома – Василия Васильевича Грацинского.

Памятник - обелиск был торжественно открыт в первую годовщину Великого Октября – 7 ноября 1918 года.

Обелиск выполнен из чёрного мрамора и представляет собой цилиндрическую колонну, поставленную на четырёхгранное основание, у подножья плита с надписью – «Помни Октябрь 1917-1918 г. Годы Великой борьбы за Социализм»

Памятник был изготовлен в Москве по проекту ржевского архитектора Д. В. Чупятова.

Сам 27-летний военком В. В. Грацинский, командир отряда в 1000 штыков, погиб в бою с белочехами 2 сентября 1918 года в районе села Моркваши близ Казани. Его тело было доставлено солдатами во Ржев, где 11 сентября 1918 года он был похоронен с воинскими почестями в Никольском саду (ныне парк имени Грацинского).

На обелиске видны следы пуль и осколков от снарядов оставшиеся со времён Великой отечественной войны. После войны обелиск был обнесён оградой в виде расставленных по кругу артиллерийских снарядов с натянутыми между ними цепями.

Примечания

Ссылки 
 О памятнике на форуме «Прогулки по старому ржеву» 
 О памяти и памятниках (альтернативная версия в газете «Быль нового Ржева»)
 Общий вид памятника (фото)

Грацинскому
Грацинскому
Грацинскому
Здания и сооружения, построенные в 1918 году в России